Das 4. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 29. Juni bis zum 6. Juli 1958 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Es wurde wieder ausdrücklich als Nachwuchsturnier deklariert. Dreifachsieger wurde der Ungar András Szikszay, der im Herrendoppel mit seinem Landsmann Ferenc Zentai und im Mixed mit seiner Landsfrau Zsófia Broszmann erfolgreich war. Auch der Titel im Dameneinzel ging nach Ungarn und wurde von Klára Bardóczy gewonnen. Im Damendoppel waren die beiden Tschechoslowakinnen Zdena Strachová und Jana Volková erfolgreich, wobei letztere diesen Titel schon 1956 unter ihrem Mädchennamen Dvořáčková gewonnen hatte.

Geheiratet hatte inzwischen auch Eva Johannes, die als Titelverteidigerin in Dameneinzel wieder das Finale erreichte. Der Titelverteidiger bei den Herren Horst Stahlberg schied im Halbfinale gegen András Szikszay aus. Im Halbfinale stand auch der Westdeutsche Horst Kissel, der aber vor dem Sieg stehend das Spiel strich, weil er am Finaltag mit seiner Vereinsmannschaft ein wichtiges Spiel bestreiten wollte.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, Heft 8, August 1958

1958
Tennisturnier 1958
Tennisturnier in Zinnowitz